Lot (personatge del Gènesi)
 Lot  o Òlt , departament francès a la regió de Migdia-Pirineus
 Lot  o Òlt (riu) , riu del Massís Central 
 Lot-et-Garonne, departament francès a la regió d'Aquitània 
 LOT Polish Airlines, aerolínia polonesa